Іванюта Лідія Іванівна (* 1929) — українська акушер-гінеколог, доктор медичних наук.
 Іванюта Мирослав Максимович (1932—1999) — доктор геолого-мінералогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Іванюта Орест Максимович (1929—1992) — український науковець, фтизіатр, доктор медичних наук, професор.
 Іванюта Сергій Орестович (* 1957) — український акушер-гінеколог, доктор медичних наук, професор.